Buslijn 74 (Rotterdam)
 Buslijn 74 (Kortrijk)